Hundskopf ist Name oder Namensbestandteil von Bergen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Großer Hundskopf (Schwarzwald) (948,4 m), im Schwarzwald, zwischen Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) und Bad Rippoldsau-Schapbach (Landkreis Freudenstadt), Baden-Württemberg
 Kleiner Hundskopf (927,1 m), im Schwarzwald, zwischen Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) und Bad Rippoldsau-Schapbach (Landkreis Freudenstadt), Baden-Württemberg
 Großer Hundskopf (Thüringer Wald) (824,2 m), im Thüringer Wald, bei Allzunah (Frauenwald), Ilm-Kreis, Thüringen
 Hundskopf (Schwarzwald) (775,2 m), im Schwarzwald, nahe dem Kloster Allerheiligen von Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hundskopf (Taunus) (503,8 m), im Taunus, bei Bärstadt (Schlangenbad), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hundskopf (Hemberg) (470,6 m), im Höhenzug Hemberg, bei Schönau (Gilserberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Hundskopf (Bergisches Land) (314 m), im Heckberger Wald (Heck; Bergisches Land), bei Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

außerhalb Deutschlands:
 Hundskopf (Sarntaler Alpen) (2356 m), in den Sarntaler Alpen, nahe Brixen, Südtirol, Italien
 Hundskopf (Karwendel) (2243 m), im Karwendel, bei Absam, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich
 Hundskopf (Allgäuer Alpen) (2050 m), in den Allgäuer Alpen, bei Lechleiten (Steeg), Bezirk Reutte, Tirol, Österreich
 Hundskopf (Vogesen) (1238 m), in den Vogesen, nahe Lautenbachzell, Département Haut-Rhin, Frankreich

Siehe auch:
 Hündeleskopf
 Hündlekopf
 Hundekopf
 Hundsköpfige
 Hundskopfboa